Епархия Матурина () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Матурин, Венесуэла. Епархия Матурина входит в митрополию Сьюдад-Боливара. Кафедральным собором епархии Матурина является церковь Пресвятой Девы Марии Кармельской.

История 
24 мая 1958 года Папа Римский Пий XII издал буллу «Regnum Dei», которой учредил епархию Матурина, выделив её из епархии Сьюдад-Боливара (сегодня — архиепархия Сьюдад-Боливара). Первоначально епархия Матурина являлась суффраганной по отношению к архиепархии Каракаса, а 21 июня этого же года она вошла в состав церковной провинции Сьюдад-Боливара.

Ординарии епархии 
 епископ Антонио Хосе Рамирес Салаверриа (24.05.1958 - 7.05.1994);
 епископ Диего Рафаэль Падрон Санчес (7.05.1994 - 27.03.2002), назначен архиепископом Куманы;
 епископ Энрике Перес Лавадо (с 9 августа 2003 года).

Источники 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, ISBN 88-209-7422-3
 Булла Regnum Dei, AAS 50 (1958), стр. 101

Ссылки 
 Информация на сайте www.catholic-hierarchy.org 
 Информация на сайте www.gcatholic.org 

Католические епархии Венесуэлы